Стародубец — славянская фамилия.

 Стародубец, Александр Александрович (род. 1993) — российский и южнокорейский биатлонист.
 Стародубец, Анатолий Сергеевич (род. 1957) — депутат Государственной Думы РФ пятого созыва (2007—2011).
 Стародубец, Ольга Мартыновна (1930-2007) — Герой Социалистического Труда.
 Стародубец, Сергей Игоревич (род. 1970) — советский и украинский футболист.